Арпад Хайош (; 15 марта 1902, Будапешт — 23 января 1971, Масса) — венгерский футболист, полузащитник. После завершения игровой карьеры работал тренером.

Карьера 
Арпад Хайош начал карьеру в клубе «Тёреквеш», в котором дебютировал 7 декабря 1919 года в матче с «Ференцварошом» (1:2). С сезона 1920/1921 он стал игроком стартового состава команды, за которую провёл, в общей сложности, 51 матч и забил 1 гол. В 1923 году он, вместе с партнёрами по команде Ференцем Хирзером и Арпадом Вайсом, уехал в клуб «Маккаби» из города Брно. Команда принадлежала еврейской общине города и играла в турнире для еврейских команд Чехословакии. Хотя и комплектовалась, частично, из неевреев. Летом 1925 года Хайош перешёл в итальянскую «Реджану». Там он составил пару в центре поля с . В клубе футболист провёл один сезон, сыграв в 18 матчах. По итогам сезона команда вылетела из высшего итальянского дивизиона. И несколько лидеров клуба, не желавших выступать во второй лиге, перешли в другие команды. В частности, Антон Повольны стал игроком «Интера»,  — «Дженоа», а Хайош перешёл в «Милан». Он дебютировал в составе клуба 3 октября 1926 года в матче с «Сампьердаренезе» (1:2) и в том же матче забил первый гол. Всего за клуб он провёл 27 матчей (26 в чемпионате страны) и забил 3 гола. Затем он возвратился в Венгрию, где играл за клубы «Аттила», в котором он воссоединился с Повольны, и «Сабария». После этого Хайош вновь уехал в Италию, где более 20 лет занимался тренерской работой

Статистика

Клубная

Международная

Примечания

Ссылки 
 Профиль на nela.hu
 List of Hungarian Players in Italy before 1945

Футболисты Венгрии
Игроки сборной Венгрии по футболу
Игроки ФК «Тёреквеш»
Игроки ФК «Реджана»
Игроки ФК «Маккаби» Брно
Игроки ФК «Милан»
Футбольные тренеры Венгрии
Тренеры ФК «Пистойезе»
Тренеры ФК «Сампьердаренезе»
Тренеры ФК «Таранто»
Тренеры ФК «Модена»
Тренеры ФК «Палермо»
Тренеры ФК «Кунео»
Тренеры ФК «Савона»
Тренеры ФК «Новара»
Тренеры ФК «Луккезе»
Тренеры ФК «Ареццо»
Тренеры ФК «Гроссето»
Тренеры ФК «Юве Стабия»